La famille Guignard de Saint-Priest est une ancienne famille noble du Dauphiné connue depuis la fin du . Elle a notamment donné des magistrats, des militaires et des diplomates français.

Parmi ses membres on peut notamment relever : Jean Guignard, écuyer, sgr d’Arbonne et d’0ncy qui dénombre noblement en 1543 ; Jacques Guignard, chevalier, président au Parlement de Metz, prévôt des marchands de Lyon en 1654, titré vicomte de Saint-Priest par lettres patentes du roi Louis XIV en 1653 ; Jean-Emmanuel Guignard, vicomte de Saint-Priest (1714-1785), intendant de Languedoc et conseiller d'Etat ; François Emmanuel Guignard, comte de Saint-Priest (1735–1821), fils du précédent, dernier ministre de la Maison du Roi Louis XVI et le premier ministre de l'Intérieur de la France ; Emmanuel Louis Marie Guignard, vicomte de Saint-Priest (1789–1881), troisième fils du précédent et frère cadet d'Armand Emmanuel Charles Guignard, ambassadeur de France à Madrid, créé par le roi d'Espagne, Ferdinand VII, duc d'Almazan de Saint-Priest et grand d'Espagne de première classe en 1830.

Cette famille est originaire de Saint-Priest où subsiste de nos jours le château de Saint-Priest. Elle s'est éteinte dans les mâles au début du  siècle et a été relevée par la famille Le Marchand  (membre de l'ANF).

Généalogie

Ascendance de Jacques de Guignard

Descendance de Jacques de Guignard 

 Jacques-Timoléon, vicomte de Saint-Priest (1604–1673), épouse en 1641 Françoise de Maridat ; en 1643, il achète au précédent la seigneurie de Saint-Priest pour  en 1645.
 Pierre Emmanuel ( -1702), vicomte de Saint-Priest, fils du précédent, épouse Angélique Jeanne de Rabot de Veyssilieu.
 Denis Emmanuel, vicomte de Saint-Priest, fils du précédent, épouse Catherine Lescot de Chasselet.
 Jean-Emmanuel Guignard, vicomte de Saint-Priest (1714-1785), fils du précédent, épouse Louise Jacqueline de Barral ; il est intendant de Languedoc.
 Marie Joseph, vicomte de Saint-Priest ( -1794), fils du précédent, associé à son père, il lui succède à sa mort comme intendant de Languedoc et se démet peu après, épouse Marie Julie de Manissy, comtesse de Ferrières et seule héritière de sa maison.
 François Emmanuel, comte de Saint-Priest (1735–1821), frère du précédent, épouse en 1774 Constance Guilhelmine de Ludolph, comtesse du Saint-Empire ; il est le dernier ministre de la Maison du Roi Louis XVI et le premier ministre de l'Intérieur de la France. 
 Guillaume Emmanuel Guignard, comte de Saint-Priest (1776-1814), fils du précédent, major général de l'armée russe d'origine française. 
 Armand Emmanuel Charles Guignard, comte de Saint-Priest (1782–1863), devenu comte de Saint-Priest à la mort de son frère ainé qui précède, deuxième fils de François Emmanuel, épouse en 1804 la princesse Sophie Galitzine ; il est gouverneur civil d’Odessa.
 Alexis Guignard, comte de Saint-Priest (1805–1851), fils d'Armand-Emmanuel-Charles Guignard de Saint-Priest, membre de l’Académie française, épouse en 1827 Antoinette de Laguiche.
 Sophie Guignard de Saint-Priest (1828-1883), épouse en 1845 le vicomte Gaspard de Clermont-Tonnerre (1816-1849), puis en 1862 le comte Hippolyte de Charpin-Feugerolles (1816-1894).
 Elisabeth Guignard de Saint-Priest (1832-1900), épouse en 1851 le comte Bernard d'Harcourt (1821-1912).
 Georges Alexis Guignard de Saint-Priest (1835-1898), sans alliance.
 Emmanuel Louis Marie Guignard de Saint-Priest, vicomte de Saint-Priest (1789–1881), 1e duc d'Almazan et grand d'Espagne de première classe (1830), frère cadet d'Armand Emmanuel Charles, troisième fils de François Emmanuel, est ambassadeur de France à Madrid ; il cède le château dont il a hérité à son frère, qui précède ; il épouse en 1817 Louise de Riquet de Caraman (1798-1849).
 François Marie Joseph Guignard de Saint-Priest, 2e duc d'Almazan (1818-1894), épouse en 1841 Émilie Michel de Saint-Albin (1823-1878).
 Marguerite Louise Emilie Guignard de Saint Priest, 3e duchesse d'Almazan en 1895, sans alliance (Paris, 15 décembre 1842 - château de Vaudichon, Saint Saëns, 5 juin 1926) ;
 Marie Louise Thérèse Guignard de Saint-Priest (Paris, 1er mars 1848 - Bruxelles, 25 mars 1929), épouse à Paris 8e le 1er mai 1865, le comte Ambroise Ferdinand de La Forest de Divonne (1839-1922), dont postérité (une fille et sa descendance qui relève le titre de duc d'Almazan). 
 Marie Amanda Guignard de Saint-Priest (1824-1891), épouse en 1844 le comte Edmond Collinet de La Salle (1821-1891), dont postérité. 
 Charles Ferdinand Guignard de Saint-Priest (1831-1871), épouse en 1859 Marguerite Louise Eléonore de Lavergne de Cerval (1840- ).
 Henri Guignard de Saint-Priest, vicomte puis comte de Saint-Priest (1860-1930), officier d'infanterie, épousa en 1894  Madeleine Guy, sans postérité. Étant le dernier représentant en nom et en titre de la Maison de Saint-Priest et n'ayant pas d'enfant, il adopta en 1930, par jugement du tribunal de la Rochelle, son petit-cousin par alliance, Henri Le Marchand (époux de Solange Collinet de La Salle, petite-fille du comte Edmond Collinet de la Salle et de Marie Amanda Guignard de Saint-Priest).

Notes et références

Notes

Références

Articles connexes 
 Liste des intendants du Languedoc
 Liste des ministres français de la Maison du Roi
 Liste des ministres français de l'Intérieur
 Liste des membres de la Chambre des pairs (Restauration)
 Liste des membres de la Chambre des pairs (Monarchie de Juillet)
 Jean-Emmanuel Guignard, vicomte de Saint-Priest, intendant de Languedoc et conseiller d'Etat
 François-Emmanuel Guignard de Saint-Priest, diplomate et homme d'État
 Guillaume Emmanuel Guignard de Saint-Priest, général de l'armée russe
 Armand-Emmanuel-Charles Guignard de Saint-Priest, gouverneur d'Odessa puis  homme politique français 
 Emmanuel Louis Marie Guignard de Saint-Priest, militaire et homme d'État français
 Alexis Guignard de Saint-Priest, historien, homme de lettres et diplomate français
 Familles subsistantes de la noblesse française, pour la famille Le Marchand
 Famille Dax, famille alliée à deux reprises

Liens externes 
Généalogie de la famille Guignard de Saint-Priest, in : A.-J. Duvergier, « Mémorial historique de la noblesse », Volume 1, .

Biographie de François-Emmanuel Guignard, comte de Saint-Priest sur le site du Sénat (successeur de la Chambre des pairs)

Famille noble française